UTFO er det første studiealbum udgivet af old school hiphop-gruppen UTFO. Det mest bemærkelsesværdige nummer på albummet er "Roxanne, Roxanne", nummeret der udløste den såkaldte Roxannekrig. Numrene "The Real Roxanne" og "Calling Her a Crab (Roxanne Part 2)" er svarsange på andre musikeres angreb.

Numre

Eksterne henvisninger 
 UTFO-albummet hos Discogs.

Hiphopalbum